Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2014 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Stanislas Wawrinka je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Rafael Nadal (finale)
 Novak Đoković (četrtfinale)
 David Ferrer (četrtfinale)
 Andy Murray (četrtfinale)
 Juan Martín del Potro (drugi krog)
 Roger Federer (polfinale)
 Tomáš Berdych (polfinale)
 '''Stanislas Wawrinka (prvak)
 Richard Gasquet (tretji krog)
 Jo-Wilfried Tsonga (četrti krog)
 Milos Raonic (tretji krog)
 Tommy Haas (prvi krog, poškodba)
 John Isner (prvi krog, poškodba)
 Mihail Južni (drugi krog)
 Fabio Fognini (četrti krog)
 Kei Nišikori (četrti krog)

<ol start=17>
 Tommy Robredo (četrti krog)
 Gilles Simon (tretji krog)
 Kevin Anderson (četrti krog)
 Jerzy Janowicz (tretji krog)
 Philipp Kohlschreiber (odstop)
 Grigor Dimitrov (četrtfinale)
 Ernests Gulbis (drugi krog)
 Andreas Seppi (drugi krog)
 Gaël Monfils (tretji krog)
 Feliciano López (tretji krog)
 Benoît Paire (tretji krog)
 Vasek Pospisil (tretji krog, poškodba)
 Jérémy Chardy (tretji krog)
 Dimitrij Tursunov (drugi krog)
 Fernando Verdasco (drugi krog)
 Ivan Dodig ''(drugi krog, poškodba)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2014